Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Facundo Bagnis ha battuto in finale Diego Junqueira 1–6, 7–6(4), 6–0.

Teste di serie

 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Horacio Zeballos (semifinali)
 Brian Dabul (secondo turno, ritiro)
 Alejandro Falla (secondo turno)

  Eduardo Schwank (quarti di finale)
  Éric Prodon (primo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Diego Junqueira (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011